Col nome di chiesa di Santa Maria del Soccorso sono conosciuti i seguenti luoghi di culto:
 Chiesa di Santa Maria del Soccorso – chiesa di Alcamo
 all'Aquila: chiesa di Santa Maria del Soccorso
 a Caccuri: chiesa di Santa Maria del Soccorso, annessa all'omonima badia
 a Castellammare del Golfo: Chiesa Madre Maria Santissima del Soccorso
 a Fondi: chiesa di Santa Maria del Soccorso
 a Forio d'Ischia: chiesetta di Santa Maria del Soccorso
 a Giffone: chiesa di Santa Maria del Soccorso
 a Livorno: chiesa di Santa Maria del Soccorso
 a Modica: chiesa di Santa Maria del Soccorso
 a Napoli:
 chiesa di Santa Maria del Soccorso all'Arenella
 chiesa della Confraternita di Santa Maria del Soccorso all'Arenella
 chiesa di Santa Maria del Soccorso a Capodimonte
 chiesa di Santa Maria del Soccorso a San Giovanni a Teduccio
 a Palermo: chiesa della Madonna del Soccorso
 a Palmi: chiesa di Maria Santissima del Soccorso
 a Pistoia: chiesa di Santa Liberata detta chiesa di Santa Maria del Soccorso
 a Prato: santuario della Madonna del Soccorso detto chiesa di Santa Maria del Soccorso
 a Roma: chiesa di Santa Maria del Soccorso
 a Rovigo: chiesa di Santa Maria del Soccorso
 a Tagliacozzo: chiesa di Santa Maria del Soccorso
 a Trapani: chiesa di Santa Maria del Soccorso o Badia Nuova

Pagine correlate 
 Cappella della Madonna del Soccorso
 Chiesa della Madonna del Soccorso
 Santuario della Beata Vergine del Soccorso
 Santuario della Madonna del Soccorso